Об'єкти NGC
Піч (сузір'я)
Лінзоподібні галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1826